Enrico Chieffi – velista italiano
 Francesco Chieffi – politico italiano
 Giovanni Chieffi – biologo italiano
 Tommaso Chieffi – velista italiano